Wi-Fi Protected Access – standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych standardu IEEE 802.11
 Works Progress Administration – dawna amerykańska agencja do walki z bezrobociem
 World Psychiatric Association – Światowe Towarzystwo Psychiatryczne